Herodes puede referirse a:
Herodes, nombre masculino

Personajes
Herodes I el Grande (73/74 a.C.-4 a.C.), rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea.
Herodes Filipo I, hijo de Herodes I el Grande.
Herodes Arquelao (23 a.C.-18), fue etnarca de Judea, Samaria e Idumea.
Herodes Antipas (20 a.C.-39), fue tetrarca de Perea y Galilea.
Herodes Agripa I (10 a.C.-44), rey de Judea, nieto de Herodes el Grande.
Herodes Filipo II (4 a.C.-34), fue un tetrarca judío.
Herodes Agripa II (27-100), gobernante de Judea.
Herodes Ático (101-176), retórico griego y político al servicio del Imperio romano.
Herodes de Palmira (?-276), corregente de Pamira.